Mikleuška je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Grada Kutina, Sisačko-moslavačka županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 155 stanovnika te 81 obiteljskih kućanstava.

Kultura 
 pavlinski samostan sv. Marije, Bela crkva
 pravoslavna crkva

Vidi 
Mikleuška (jezero)

Izvori

Naselja u Sisačko-moslavačkoj županiji